Název Javor se může vztahovat na:

obecný význam
 Javor, rod rostlin Acer – viz Seznam druhů rodu javor
 Javor babyka
 Javor Bürgerův
 Javor cukrový
 Javor francouzský
 Javor klen
 Javor mléč
 Javor stříbrný

lidské sídlo
 Javor (okres Klatovy) – obec v okrese Klatovy
 Javor – obec v Polsku
 Javor (tvrz) – zaniklá tvrz a vesnice v okrese Rokycany

název části obce
 Javor (Votice) – část města Votice v okrese Benešov
 Javor (Teplice nad Metují) – část obce Teplice nad Metují v okrese Náchod
 Javor (Slapsko) – část obce Slapsko v okrese Tábor
vrchy a hory
 Velký Javor – nejvyšší hora Šumavy
 Malý Javor
 Javor (Krkonoše) – Krkonoše (1002 m)
 Javor (Lužické hory) – Lužické hory (693 m)
kultura
 Javory – hudební uskupení sourozenců Hany a Petra Ulrychových 
příjmení osob
 Ludmila Javorová – česká duchovní
vojenství
 Akce Javor – vybudování 3 skladů sovětských jaderných bojových hlavic na území ČSSR

Související články 
 Javornice – více různých významů 
 Javorník – více různých významů 
 Javory – rozcestník

Externí odkazy